Анрі Реньо (1843—1871) — французький художник
 Анрі Віктор Реньо (1810—1878) — французький хімік
 Жан-Батист Реньо (1754—1829) — французький художник

Вигадані персонажі 
 Реньо — персонаж повісті-казки О. М. Волкова «Сім Підземних Королів»